De Korfbal League 2 -  2022/23 is de 1e editie van de Korfbal League 2, de één-nahoogste Nederlandse korfbalcompetitie. Dit is het eerste seizoen van deze nieuw opgezette competitie, die voorheen door het leven ging als de Hoofdklasse. 	
	
Uit deze competitie volgen play-offs voor de beste 4 teams. De nummer 1 speelt een best-of-3 tegen de nummer 4 en de nummers 2 en 3 spelen ook in best-of-3. Beide winnaars spelen de Korfbal League 2 finale, waarbij de winnaar zich direct plaatst voor de Korfbal League. De verliezend finalist kan via de play-down tegen de nummer 9 van de Korfbal League zich alsnog plaatsen voor de League.

Teams	
In dit seizoen nemen 10 teams deel aan het hoofdtoernooi in de Korfbal League 2

Seizoen

Play-offs & Finale

Promotie/Degradatie

Externe Links	
	
	
Korfbal in 2022	
Korfbal in 2023